Флиш () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д’Эбре. Занимает площадь 116,9 км². Население — 4061 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница муниципалитета Флиш
 Информация о городе на сайте Правительства Каталонии
 Информация о городе на сайте Института статистики Каталонии

Муниципалитеты Таррагоны